Miejscowości w USA:
 Canyon – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Randall
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Canyon (ang. Canyon County) – w stanie Idaho